V mint vérbosszú (film) – 2005-ös amerikai film
 V for Vendetta – képregénysorozat